Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 456 dans le monde.

 Route fédérale 456 en Allemagne
 RS-456 au Brésil
 Route nationale 456 en France